Pierre Bertrand peut désigner :

 Pierre Bertrand (1280-1348 ou 1349), cardinal et théologien français ;
 Pierre Bertrand (1299-1361), cardinal français, neveu du précédent ;
 Pierre Bertrand, archevêque de Vienne 1352-1362 ;
 Pierre Bertrand, , évêque de Cahors 1557 à 156 ;
 Pierre Bertrand (vers 1600-1678), éditeur et marchand d'estampes parisien ;
 Pierre Bertrand (1747-1820), député français durant la Révolution française ;
 Pierre François Louis Victor Bertrand (1845-1920), général de division français ;
 Pierre Bertrand (1875-1948), ancien député à l'Assemblée nationale du Québec sous différents partis (,  et Union nationale) ;
 Pierre Bertrand (1884-1975), peintre français ;
 Pierre Bertrand (1897-1980), homme politique français, ancien maire de Lyon ;
 Pierre Bertrand (1900?-?), footballeur dans les années 1920 ;
 Pierre Bertrand (1926-2014), homme politique belge ;
 Pierre Bertrand (1927-), ancien joueur de rugby français ;
 Pierre Bertrand (1946-), philosophe québécois ;
 Pierre Bertrand (1948-), auteur, compositeur, guitariste et chanteur membre du groupe Beau Dommage ;
 Pierre Bertrand (1972-), saxophoniste, arrangeur et compositeur de jazz français.